Альбе́рик (, , , ) — мужское германское имя. Варианты:  (краткая форма), Альберико, , Эльберих.

Первая часть Альб означает «эльф, дух природы», вторая часть германского происхождения: Рик означает «правитель, князь, царь» (ср. готическое reiks означает «правитель, лидер»).

 Альберик Утрехтский — епископ Утрехта (775—784), святой
 Альберик II — епископ Утрехта (835/838—844)
 Альберик I Сполетский — герцог Сполето (898—922), патриций Рима (909—922)
 Альберик II Сполетский — патриций Рима (932—954)
 Альберик I де Монморанси — первый коннетабль Франции (1060)
 Альберик из Труа-Фонтен — французский историк XIII века
 Альберик де Юмбер — архиепископ Реймса (1207—1218)

См. также 
 
 

Мужские имена